Карпати — гори у Центральній Європі

Карпати — гірський хребет на Місяці
 «Карпати» — мопед
 «Карпати» — народна самодіяльна капела бандуристів у Львові
 «Карпати» — меблева фабрика у Львові
 «Карпати» — видавництво
Залізниця:
 Карпати — пасажирський залізничний зупинний пункт Ужгородської дирекції Львівської залізниці
 «Карпати» — колишня назва (до квітня 2019 року) фірмового пасажирського поїзда Укрзалізниці
Спортивні клуби:
 «Карпати» — український футбольний клуб з Кам'янки-Бузької
 «Карпати» — український футбольний клуб зі Львова
 «Карпати» — український футбольний клуб з Мукачева Закарпатської області
 «Карпати» — український футбольний клуб з Рахова Закарпатської області
 «Карпати» — український футбольний клуб з Яремчого Івано-Франківської області
 «Карпати» — український гандбольний клуб з Ужгорода

 Карпати — село, Закарпатська область, Мукачівський район
 Карпати — селище, Луганська область, Алчевський район